Иаковиты
 Якобиты (реже яковиты или иаковиты) — приверженцы изгнанного в 1688 английского короля Иакова II и его потомков.
 Иаковиты — название сирийских монофизитов, во главе которых в VI веке стоял Иаков Цанцала.